Медзаго () — коммуна в Италии, в провинции Монца-э-Брианца области Ломбардия.

Население составляет 3626 человек (на 2003 г.), плотность населения составляет 861,28 чел./км². Занимает площадь 21 км². Почтовый индекс — 20050. Телефонный код — 039.

В коммуне 15 августа особо празднуется Успение Пресвятой Богородицы.

Города-побратимы 
  Сен-Пьерр-де-Шандье, Франция (1990)
  Райлинген, Германия (2009)

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта